Troja kan syfta på:

 Troja – en antik stad i Mindre Asien och en arkeologisk plats i nordvästra Turkiet. Man antar att ruinerna är från det historiska Troja.
 Troja (film) – en amerikansk-brittisk-maltesisk romantiskt-historie-krigs-äventyrsfilm från 2004
 IF Troja-Ljungby – en ishockeyklubb från Ljungby
 Troja (slott) – ett slott i Prag
 3912 Troja – en asteroid

Se även 
 Trojan – flera betydelser
 Troia –  en stad och kommun i provinsen Foggia, Italien
 Tróiahalvön - Troia, en halvö i mellersta Portugal